Dantès, ou Dai Liang 戴亮 em mandarim, de seu nome de nascimento Christophe Hisquin, é um autor compositor interprete francês. Também é apresentador trilingue de eventos (francês, inglês, chinês) e escritor.

Biografia

2005-2011 

Dantès é um artista intercultural francês. Ele estudou a cultura chinesa e gosta de misturar o som da língua chinesa, a maneira de pensar francesa e o seu amor da musica pop rock. 
Alguns consideram-o como o pioneiro da French mandopop com o seu primeiro álbum duplo chamado Parfums d'extrêmes, lançado em 2006 na China, e por isso ele é convidado nas emissões de televisão chinesas. Desde 2006, Dantès é considerado por alguns medias chineses, e  franceses especializados no mundo chinês, como o primeiro Francês a escrever, compor, e cantar as suas cançes em mandarim. Um outro meio de comunicação chama-o o Francês que escreve e canta em chinês. Em 2006, Dantès dá um concerto na Alliance Française de Shanghai; ele cantarou depois no mesmo sitio en 2009 e 2011.
Em janeiro e fevereiro de 2007, Dantès cantou as suas canções nos canais de televisão nacionais chineses CCTV-4 e CCTV-3. Em abril e maio de 2007, as cidades de Suzhou e Hangzhou organizam conferencias de imprensa para Dantès, e ele é também convidado em alguns telejornais.  Os meios de comunicação interessam-se ao fenómeno Dantès. Além disso, o artista é entrevistado em março de 2007 por a jornalista Yi Wen de Love Radio e por jornalistas de Suzhou e de Hangzhou.  Também passa na radio do Anhui.

Em 2008, Dantès é convidado à televisão francesa France 3 para apresentar a sua trajetória. Meios de comunicação franceses, como Le Progrès de Lyon, Radio France, Lyon TV o BFM Radio começam a interessar-se ao artista. Final de 2008, Dantès apresenta a sua tese de doutoramento na Universidade Jean Moulin Lyon 3. O sujeito da tese é a industria musical na China no inicio do século XXI. A tese será éditada e publicada como livro por as Editions universitaires européennes VDM Publishing em 2010.
Em 2009, Dantès lança Dailiang com a editora discográfica chinesa Jiesheng, o seu segundo álbum duplo em francês e chinês, no qual mistura aspetos da musica tradicional chinesa - a flauta dizi, a viela erhu ou o opera de Pequim - e canções pop rock. O disco é lançado no mesmo ano na França por o label Mosaic, e pode ser descarregado do Internet. Dantès trabalha junto com o canal internacional em inglês de Shanghai (ICS) para cantar as suas canções e falar de cultura. O canal chinês Channel Young oferece-lhe vários postos de apresentador de emissões. Neste mesmo ano, o canal satélite Dragon TV difunde Xia you Dailiang, um documentáriosobre o artista e seu trabalho.

No dia 20 de novembro de 2009, o artista deu um concerto em Lyon, no Ninkasi Ao. Nessa ocasião, Dantès foi entrevistado por  Le Progrès e Lyon TV.
Em 2010, Dantès lançou Shanghai. Esta canção, mais electro que as outras até agora, é gravada e orquestrada no Ulys Music, por Ulys. O video do single é feito por Franc Péret, diretor artístico, operador de câmara e fotografo especializado nos mundos asiáticos.  O video é rodado em Shanghai.
No mesmo ano, Dantès é convidado pelo Consulado francês para tocar durante a primeira festa da musica em Shanghai. Os jornalistas franceses presentes para a Exposição Universal o apresentam como "o Francês que escreve e canta em chinês". Ele serve de embaixador da cultura francesa para os Chineses.  
Dantès é convidado à televisão de Suzhou para cantar a sua canção Liang qian nian wo lai dao Zhongguo .  O cantor volta mais uma vez à televisão inglesa de Shanghai, ICS, num programa onde ele fala do Opera de Pequim e canta "La muse aux lèvres rouges". Em junho, ele participa outra vez à festa da musica de Shanghai.  Entre julho e outubro, ele grava três programas na televisão de Shanghai, nos quais canta em dialeto de Shanghai.

No mesmo ano, ele colabora com o compositor Peter Kam: ele adapte e grava uma canção para Garou, cantada depois durante um concerto em Nanning.

2012 

Inicio de 2012, Dantès firma um contrato com a SMG (televisão de Shanghai) para participar cada semana à emissão Shenghuo Dabutong, uma emissão popular em Shanghai. Dantès canta em Pequim durante a festa de gala do periódico chinês Xinmin Zhoukan, e recebe um prémio entregado por os leitores. Também recebe uma recompensa do canal ICS (televisão inglesa de Shanghai). Dantès canta a sua canção "Français de Chine" (中国的法国人) na televisão do Jiangsu, que lhe faz o videoclipe.    Ele dà um concerto em Nanquim e volta a cantar para a festa da musica de Shanghai.
Dantès também publica sua autobiografia com Yiwen Publishing. Uma conferencia de imprensa e um autografo são organizados em Shanghai.  ICS grava dois programas depois da saída do livro.  Dantès é entrevistado por os jornais Global Times e Xinmin Zhoukan, e também por a embaixada de França em China.
Um capitulo do seu livro é publicado na revista literária Bordel (revue) de Stéphane Million.

A sua historia é difundida pela CCTV. Também é entrevistado por ICS, e canta as suas canções Oh ma Chérie e Vertu. O Mag2Lyon o entrevista.

2013

Em 2013, vários meios de comunicação nacional chineses falam de Dantès e de sua canção Français de Chine (中国的法国人{126}), single do álbum Douce Chine.
O cantor é elogiado pela cidade de Lyon, onde nasceu. Durante a quarta festa da musica de Shanghai, ele cantou no local da região Rhône-Alpes. O concerto é apresentado no telejornal em inglês de Shanghai e também por a CCTV.  Com a ajuda da comunidade chinesa de Lyon e de OnlyLyon, Dantès dá um concerto em Lyon e um em Shanghai . E entrevistado por a radio Mouv' e radio canal 80 por Jacques Thévenet. A CCTV gravou um documentário de 30 minutos sobre os projetos do artista e sobre a sua vida na China.  O documentário foi difundido na CCTV4, no mundo inteiro.

Discografia

 2006 - Parfums d’extrêmes (China : Zhongguo kexue)
 2007 - Parfums d’extrêmes (China : Jiesheng, Resto do mundo : Plaza Mayor)
 2009 - Dailiang (China : Jiesheng, Resto do mundo : Plaza Mayor)
 2010 - Shanghai (Single) (Ulys Music)
 2012 - Oh ma Chérie (Single) (YesHj)
 2014 - Douce Chine (Maxi CD) (Routenote)
 2018 - Lyon même quand je suis loin (Single) (DAILIANG / Fux Cartel)
 2018 - Meili Li'ang (Single) (DAILIANG / Fux Cartel)

Livros

 2008 -  L'industrie musicale en Chine au début du xxie siècle, Tese de doutoramento, Université Jean-Moulin Lyon 3
 2010 -  L'industrie musicale en Chine au début du xxie siècle, Editions universitaires européennes VDM Publishing, 264 p
 2010 -  Pass it on 盒子, Shangxia Trading (Shanghai) Co.,Ltd, China Science Culture Publishing House, 330 p : tradução em francês do livro chinês escrito por Peng Yangjun e Chen Jiaojiao
 2012 -  Le Français qui écrit et chante en chinois 下有戴亮, Livro bilingue (francês-chinês), Yiwen Publishing House, 186 p
 2012 -  Shanghai 上海, livro bilingue (francês-chinês), Bordel (revista) Bordel Numero 15 Made in China
 2018 -  Le Français qui écrit et chante en chinois 下有戴亮, Livre bilingue (francês-chinês), Éditions Lugdivine, (ISBN 978-2-36857-045-6), 126 p

Videoclipes

 2010 -  Shanghai, rodado e realizado por Franc Péret
 2012 -  Oh ma chérie, rodado e realizado por Franc Péret
 2012 -  Français de Chine (中国的法国人), rodado e realizado por a televisão do Jiangsu
 2014 -  Douce Chine, rodado e realizado por Franc Péret
 2016 -  J'aime la Maurienne, rodado e realizado por Rémi Trouillon
 2016 -  Moliyene, rodado e realizado por Rémi Trouillon
 2017 -  Wo Ai Bulietani (我爱布列塔尼), rodado e realizado por Franc Péret
 2018 -  Forever in Bo'ao (永远在博鳌), rodado e realizado por par Duran Du
 2018 - В Боао навсегда (永远在博鳌), rodado e realizado por par Duran Du
 2018 -  Meili Li'ang (魅力里昂), rodado e realizado por Franc Péret

Filmografia
 2006 -  Tomorrow I am not a Lamb 明天我不是羔羊 (Série televisiva) : John
 2012 -  Shanghai Solo 小雷变奏曲 (Série web) : Leon
 2012 -  Dream Big (Curta-metragem) : Jiawen

Canções escritas para outros

 2001 -  Piège à rêves (musica) no álbum Piège à Rêves de Mickael André (Angel Productions)
 2001 -  Désamour (musica) no álbum Piège à Rêves de Mickael André (Angel Productions)
 2004 -   J'attends (musica) no álbum ...pour Grandir de Mickael André (Angel Productions)
 2006 -  A trop vouloir (musica) no álbum y croire encore de Mickael André (Angel Productions)
 2009 -  Au delà de tout (letra francesa e interpretação) para o filme Love in translation de Liang Shan
 2011 -  左爱右爱(Zuo ai you ai) canção francesa - Amour hésitant, adaptação francesa da canção chinesa escrita por Albert Leung, composta por Peter Kam et interpretada por o duo Garou e Cao Fujia
 2012 -  Plus rien en stock (musica) no álbum Plus léger de Mickael André (Angel Productions)
 2012 -  Je me libère (musica) no álbum Plus léger de Mickael André (Angel Productions)

Programas audiovisuais

 2011-2012 -  Oh là là Fayu, produzido por YesHJ.com, apresentador e realizador
 2013 -            Musique et Société, produzido por Franc Péret, apresentador e realizador
 2013 -            le Français qui chante en chinois, conferencia à Sup de Com Lyon, apresentador e realizador
 2014 -            Industrie musicale et Show business en Chine, produzido por Franc Péret, apresentador e realizador

Espetáculos e emissões televisivos principais

 2005 - Compétition des Etrangers et de la culture chinoise - emissões difundidas entre o 9 e o 13 de fevereiro de 2005 na televisão de Pequim
 2008 - Sur Terre Dantès - documentário difundido o dia 28 de outubro na Dragon TV
 2008 - 2T3M - entrevista difundida na Lyon TV
 2009 - C'est mieux le matin - emissão difundida em novembro 2009 na France 3
 2012 - Culture Matters, emissão difundida em junho de 2012 na ICS
 2012 - Expat Extra, documentários difundidos em junho de 2012 na ICS
 2013 - Culture Matters, emissão difundida o dia 13 de abril de 2013 na ICS
 2013 - Waiguoren zai Zhongguo, documentários e entrevista difundidos os dias 15 e 16 de junho de 2013 na CCTV4 
 2013 - Xunzhao Xin zhubo, concurso de apresentador difundido em novembro de 2013 na Henan Satellite Xunzhao xin Zhubo 
 2014 - Culture Express, emissão difundida em abril 2014 na CCTVNEWS 
 2014 - 50 ans, 50 témoins, documentário difundido o dia 10 de abril na CCTV Française
 2016 - Bretagne en Chine, emissão difundida o dia 16 de dezembro na France 3 Bretagne
 2017 - Surname, emissão o dia 24 mai 2016 difundida o dia 31.01 na Shanxi Satellite
 2017 - Parlons-En, emissão difundida le 25.02 na CCTV Française 
 2017 - Le matin Bretagne, emissão difundida le 16.11 na France 3 Bretagne 
 2017 - JT Midi, emissão difundida le 16.11 na France 3 Bretagne 
 2018 - La Gaule d'Antoine Région Auvergne-Rhône-Alpes, emissão difundida o dia 1.05 na Canal+

Distinções e prémios

 2005 -  Terceiro prémio do concurso Os Estrangeiros e a cultura chinesa, organizado e difundido na CCTV

 2012 -  Distinção concedida por a televisão inglesa de Shanghai (ICS) para a contribuiçãode Dantès como artista convidado regularmente nas emissões Culture Matters

Cantores da França
Cantores de música folclórica
Músicos de folk rock